

Mitologia 
Adrastia – altro nome di Adrastea, ninfa che accudì l'infante Zeus

Zoologia 
Adrastia – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae

Pagine correlate
 Adrastea